L'Eredivisie 2012-2013 è la 57ª edizione dalla sua creazione. La stagione è iniziata il 10 agosto 2012 ed è finita il 12 maggio 2013. L'Ajax ha vinto il titolo per la 32ª volta.

Novità 
L'Excelsior ed il De Graafschap sono retrocesse in Eerste Divisie al termine della stagione passata, al loro posto sono state promosse il PEC Zwolle e il Willem II di Tilburg rispettivamente prima nella passata Eerste Divisie e vincitrice dei playoff.

Regolamento 
La squadra campione d'Olanda e la seconda classificata sono ammesse rispettivamente alla fase a girone ed al terzo turno preliminare della UEFA Champions League 2013-2014.
La terza e la quarta classificata sono ammesse rispettivamente al terzo turno preliminare della UEFA Europa League 2013-2014.
Le squadre classificate dal quinto all'ottavo posto disputano i play-off per l'assegnazione di un posto al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2013-2014.
Le squadre classificate dal sedicesimo al diciassettesimo posto disputeranno dei play-off promozione-retrocessione contro la seconda e la terza classificate della Eerste Divisie.
L'ultima è direttamente retrocessa in  Eerste Divisie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla UEFA Champions League 2013-2014
      Ammessa alla UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla UEFA Europa League 2013-2014
      Retrocessa in Eerste Divisie 2013-2014

Verdetti 
 Campione d'Olanda: 
 In UEFA Champions League 2013-2014: , 
 In UEFA Europa League 2013-2014: , , ,  (vincitore Coppa d'Olanda)
 Retrocesse in Eerste Divisie: , 
 Promosse in Eredivisie: ,

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off per l'UEFA Europa League

Semifinali

Finale

Play-off promozione-retrocessione

Turno 1

Turno 2

Turno 3 

Le vincitrici disputeranno l'Eredivisie 2013-2014.

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2012-2013

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Campionato olandese di calcio